Zamachy w Guwahati (1 stycznia 2009)
 Zamachy w Guwahati (6 kwietnia 2009)